Baskerlandet Rundt 2018 var den 58. udgave af cykelløbet Baskerlandet Rundt. Det baskiske etapeløb var det 14. arrangement på UCI's World Tour-kalender i 2018 og blev arrangeret mellem 2. og 7. april 2018. Den samlede vinder af løbet blev slovenske Primož Roglič fra .

Hold og ryttere

Danske ryttere 
 Jesper Hansen kørte for 
 Christopher Juul-Jensen kørte for

Etaperne

1. etape

2. etape

3. etape

4. etape

5. etape

6. etape

Resultater

Samlede stilling

Pointkonkurrencen

Bjergkonkurrencen

Ungdomskonkurrencen

Holdkonkurrencen

Eksterne henvisninger 
 Officielle hjemmeside
 

2018
UCI World Tour 2018